bł. Marcin od św. Mikołaja (1598–1632) – hiszpański augustianin, misjonarz, męczennik
 bł. Marcin od św. Feliksa (1602–1646) – angielski franciszkanin, męczennik
 bł. Marcin In Eon-min (1737–1800) – koreański męczennik
 bł. Marcin Yi Jung-bae (ok. 1751-1801) – koreański męczennik
 bł. Marcin Oprządek (1884–1942) – polski franciszkanin, męczennik
 bł. Marcin Martínez Pascual (1910–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Święty Marcin